

Codici 
 HY – codice vettore IATA di Uzbekistan Airways
 hy – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua armena

Altro 
 HY – targa automobilistica di Hoyerswerda (Germania)
 HY – gruppo musicale giapponese